Вилло́т-сюр-Урс () — коммуна во Франции, находится в регионе Бургундия. Департамент коммуны — Кот-д’Ор. Входит в состав кантона Шатийон-сюр-Сен. Округ коммуны — Монбар.

Код INSEE коммуны — 21706.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 112 человек.

Экономика 
В 2010 году среди 83 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 58 были экономически активными, 25 — неактивными (показатель активности — 69,9 %, в 1999 году было 69,4 %). Из 58 активных жителей работали 53 человека (35 мужчин и 18 женщин), безработных было 5 (2 мужчин и 3 женщины). Среди 25 неактивных 2 человека были учениками или студентами, 10 — пенсионерами, 13 были неактивными по другим причинам.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 
 Национальный институт статистики — Виллот-сюр-Урс 

Коммуны департамента Кот-д’Ор